Retowo ist der Name folgender Orte:
 Retowo (Smołdzino) (Rotten) in der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Retowo (Tychowo) (Rottow) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Rietavas (Redau) im litauischen Bezirk Telschen